Леони́д Ха́зин:
 Хазин, Леонид Григорьевич (1909—?) — советский химик-технолог.
 Хазин, Леонид Григорьевич (1938—1986) — советский математик, ведущий научный сотрудник Института прикладной математики АН СССР.